Буха:
 Бошко Буха (1926—1943) — югославский партизан;
 Буха (Пёснек) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия;
 Буха (Наумбург) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт;
 Буха (Йена) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия;
 Буха (напиток) — Национальный Тунисский алкогольный напиток крепостью 36 — 40 % об.